Astyoche (griechisch ) bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Astyoche (Tochter des Simoïs), die Tochter des Flussgottes Simoïs
 Astyoche (Tochter des Laomedon) und Tochter der Nymphe Strymo, Schwester des Priamos
 Astyoche (Tochter des Priamos), eine Tochter des Priamos
 Astyoche (Tochter des Phylas), die Tochter des thesprotischen Königs Phylas
 Astyoche (Tochter des Aktor), die Tochter des Aktor
 Astyoche (Tochter des Amphion), eine der Töchter des Amphion und der Niobe
 Astyoche (Frau des Phylakos), Gattin des Phylakos und Mutter des Protesilaos und Podarkes